Paramo ist:

 PARAMO a.s., ein tschechisches Ölindustrieunternehmen

Páramo bezeichnet:
 El Páramo, eine Halbinsel des zu Argentinien gehörenden Teils von Feuerland
 Páramo (Vegetation), ein Ökosystem, das vor allem in den Anden anzutreffen ist
 Páramo Leonés, einen Kreis (comarca) in der Provinz León in Spanien
 Páramo (Kolumbien), eine Gemeinde in der Provinz Santander in Kolumbien

Páramo ist der Familienname folgender Personen:
 José Manuel González-Páramo (* 1958), spanischer Ökonom und (seit 2004) Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank

Parámo ist der Familienname folgender fiktiver Figuren: 

 Pedro Páramo, Hauptfigur des gleichnamigen Romans von Juan Rulfo